Механико-математический факультет (мехмат) — факультет вузов:
 Механико-математический факультет Белорусского государственного университета
 Механико-математический факультет Киевского национального университета
 Механико-математический факультет Нижегородского университета
 Механико-математический факультет Казанского университета
 Механико-математический факультет МГУ
 Механико-математический факультет Саратовского университета
 Механико-математический факультет Томского государственного университета
 Механико-математический факультет Тульского университета
 Механико-математический факультет Харьковского национального университета
 Механико-математический факультет Южно-Уральского государственного университета

См. также